Gleichschlag steht für:
 Gleichschlag (Schwimmsport), Schwimmart
 Gleichschlag (Trommeln), Art zu trommeln
 Schlagrichtung in der Seiltechnik